Geoffrey [] () ist ein englischer männlicher Vorname, der in mittelenglischer Zeit aus anglonormannisch Geoffroy, Geoffroi entlehnt wurde und in letztlich auf germanisch Gaufrid (Namensvariante von Gautfrid, von gaut „Gote“ und frid „Friede, Schutz“) zurückgeht, aber schon im Mittelalter auch mit Gotfrid (von goda „Gott“ und frid) assoziiert und gleichgesetzt wurde (siehe Begriffsklärung Geoffroy). Als Varianten existieren Geoff, Jeffrey, Jeff, Joffrey und Galfred. Eine Ableitung von „Geoffrey“ ist Jefferson (Sohn des Geoffrey bzw. Jeffrey).

Namensträger

Vorname 

 Geoffrey (* um 1151; † um 1212), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Lincolm, dann Erzbischof von York
 Geoffrey fitz Peter, 1. Earl of Essex (* um 1162; † 1213), englischer Adliger und Justiciar von England

 Geoffrey Arend (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Geoffrey Bayldon (1924–2017), britischer Schauspieler
 Geoffrey Chaucer (≈1343–1400), britischer Schriftsteller
 Geoffrey Downes (* 1952), britischer Keyboardspieler
 Geoffrey Duke (1923–2015), britischer Motorradrennfahrer
 Geoffrey Rudolph Elton (192–1994), deutschstämmiger britischer Historiker
 Geoffrey Fletcher (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor und Professor
 Geoffrey Groselle (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Geoffrey de Havilland (1882–1965), britischer Flugzeugkonstrukteur
 Geoffrey Household (1900–1988), britischer Schriftsteller
 Geoffrey Hurst (* 1941), englischer Fußballspieler
 Geoffrey James (* 1942), britisch-kanadischer Fotograf
 Geoffrey Keen (1916–2005), britischer Schauspieler
 Geoffrey Kondogbia (* 1993), zentralafrikanisch-französischer Fußballspieler
 Geoffrey Lawrence, 1. Baron Oaksey (1880–1971), britischer Richter in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen
 Geoffrey Lower (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Geoffrey von Monmouth (≈1100–1154), britischer Dichter des 12. Jahrhunderts
 Geoffrey Oryema (1953–2018), Musiker aus Uganda
 Geoffrey Parker (Militärhistoriker) (* 1943)
 Geoffrey le Rat (Gottfried genannt „die Ratte“, lat. Gothofiedus Mus; † 1207), 1206/07 Großmeister des Johanniterordens
 Geoffrey Rush (* 1951), australischer Schauspieler
 Geoffrey Soupe (* 1988), französischer Radrennfahrer.
 Geoffrey Wayne Tate, bekannt als Geoff Tate (* 1959), US-amerikanischer Sänger der Band Queensrÿche
 Geoffrey Ingram Taylor (1886–1975), britischer Physiker
 Geoffrey Tozer (1954–2009), australischer Pianist
 Geoffrey Trease (1909–1998), britischer Autor
 Geoffrey Unsworth (1914–1978), britischer Kameramann
 Geoffrey of Vinsauf (Galfredus de Vino Salvo, fr. Geoffroi de Vinsauf; um 1200), Rhetoriker des Mittelalters
 Geoffrey Wilkinson (1921–1996), britischer Chemiker
 Geoffrey Gurrumul Yunupingu (1971–2017), australischer Musiker und Songwriter indigener Abstammung

Kunstfigur 
 Geoffrey, der Butler aus der US-amerikanischen Sitcom Der Prinz von Bel-Air
 Geoffrey Baratheon aus der US-amerikanischen Fernsehserie Game of Thrones

Geographie 
 Geoffrey Bay, Bucht an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Geoffrey Hills, Hügelgruppe im Enderbyland, Antarktika

Weblinks 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname